Saint Sulpice désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques ou orthodoxes 
 Sulpice de Bayeux () mort en 844, évêque (?) de Bayeux.
 Sulpice le Pieux () évêque de Bourges et patron de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice.
 Sulpice Sévère (), disciple et biographe de saint Martin de Tours.

Voir aussi 
Voir